Notenkraker (gereedschap), stuk gereedschap om noten mee te kraken
 Notenkraker (vogel), naam van een Europese vogelsoort
 Grijze notenkraker, naam van een Amerikaanse vogelsoort uit hetzelfde geslacht
 Himalayanotenkraker, de derde en laatste soort uit het geslacht
 Notenkraker (Avonturenpark Hellendoorn), een attractie in Avonturenpark Hellendoorn
 Aktie Notenkraker, actie van een groep componisten die vanaf het einde van de jaren 1960 een vernieuwing in het landschap van de klassieke muziek eisten
 De notenkraker (ballet), titel van een ballet
 De Notenkraker (tijdschrift), een voormalig Nederlands tijdschrift
 De notenkraker (Jommeke), een album van Jommeke
 The Nutcracker Prince, Canadese animatiefilm uit 1990, Nederlandse titel De Notenkraker
 De Notenkraker en de Vier Koninkrijken